DJN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Delta Junction (Alaska) (Stati Uniti)
 djn – codice ISO 639-3 della lingua djauan